WFV ist die Abkürzung folgender Fußballverbände und -vereine:
 Werkfeuerwehrverband Hessen
 Westdeutscher Fußballverband (Vorgänger des heutigen WFLV)
 Wiener Fußball-Verband
 Württembergischer Fußball-Verband
 Würzburger FV
 Westlausitzer Fußballverband

WFV steht auch für:
 Weltfrontkämpferverband

WFV